Anxhela Peristeri – cantante albanese
 Peristeri – comune della Grecia situato nella periferia dell'Attica 
 Peristeri – piccola isola greca vicina a Creta
 Peristeri BC Atene – società cestistica di Peristeri in Grecia